Уэр () — фамилия. Известные носители:
 Уэр, Джессика Лоис (род. 1984) — английская певица и автор песен.
 Уэр, Кевин (род. 1993) — американский баскетболист.
 Уэр, Престон (1821—1890) — американский шахматист.
 Уэр, Роберт Брюс — американский политолог.
 Уэр, Ханна (род. 1982) — английская актриса и фотомодель.

См. также 
 УЭР — Уральский экономический район.